IJU est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation islamiste militante fondée en 2002.

IJU est un code qui peut désigner :
 , l'aéroport desservant Ijuí, au Brésil, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports